Cambiaghi ist der Nachname folgender Personen:

 Placido Maria Cambiaghi (1900–1987), italienischer Geistlicher und Bischof von Novara
 Anna Cambiaghi (* 1951), italienische Autorennfahrerin
 Nicolò Cambiaghi (* 2000), italienischer Fußballspieler